„Vörös báró” ragadványnév változatai 
Manfred von Richthofen százados, első világháborús német vadászpilóta
Vörös báró (Der Rote Baron) német–angol film Manfred von Richthofenről
Horváth Ede vasesztergályos, Rába Magyar Vagon- és Gépgyár vezérigazgatója, politikus